Уильям (Вилли) Джеймс Гудсир-Каллен (; ) — индийский хоккеист на траве, полузащитник, нападающий. Олимпийский чемпион 1928 года.

Биография 
Вилли Гудсир-Каллен родился 29 марта 1907 года в городе Фирозпур в Британской Индии.

Учился в колледже святого Георгия в Массури. 

Играл в хоккей на траве за Соединённые провинции, в 1928 году ставшие чемпионом Индии, а также за «Телеграф Рейкриэйшен» из Агры и Калькутты.

В 1928 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Амстердаме и завоевал золотую медаль. Играл на позициях полузащитника и нападающего, провёл 3 матча, мячей не забивал.

После завершения карьеры работал в нефтяной компании. С началом Второй мировой войны поступил на военную службу.

В 1947 году вместе с женой Моникой и тремя детьми уехал в Канаду, а через несколько лет — в Австралию, где и провёл оставшуюся часть жизни.

Умер 15 июня 1994 года в пригороде Вайоминг австралийского региона Сентрал-Кост.

Семья 

Младший брат Эрни Гудсир-Каллен (1912—1993) также выступал за сборную Индии по хоккею на траве, в 1936 году завоевал золото летних Олимпийских игр в Берлине.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1928 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Игроки мужской сборной Индии по хоккею на траве